Nydam kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nydam (Sottrup Sogn) – et areal i Sottrup Sogn, Sønderborg Kommune
 Nydam (Ørsted Sogn) – en bebyggelse i Ørsted Sogn, Assens Kommune